Трстене — село в окрузі Ліптовский Мікулаш Жилінського краю Словаччини.
 Трстене-прі-Горнаде — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.